11. VM i kortbanesvømning blev afholdt i  Istanbul, Tyrkiet fra 12–16. december 2012. Der var kun tale om svømning, ikke anden vandsport som er almindeligt ved VM i svømning på langbane. Konkurrencerne foregik i Sinan Erdem Dome; alle konkurrencer blev svømmet i en 25-meter pool. VM i kortbanesvømning arrangeres af  FINA.

USA toppede medaljelisten med tilsammen 27 medaljer og havde flest guldmedaljer med 11. Tilsammen 18 mesterskabsrekorder blev sat og 2 verdensrekorder (begge blev sat af amerikaneren Ryan Lochte).  Lochte og ungarske Katinka Hosszú blev udnævnt som bedste mandlige og bedste kvindelige svømmere ved stævnet. Lochte afsluttede stævnet med otte medaljer og slog derved sin rekord som var syv medaljer i 2010, og Hosszú fik tilsammen fem medaljer. Kina blev nummer to, Ungarn nummer tre og Danmark blev nummer fire med tre guld, to sølv og fire bronze. Færøerne vandt sin første VM-medalje nogensinde, da Pál Joensen vandt bronze i 1500 meter fri, hvor Danmark med Mads Glæsner vandt guld.

Medaljeoversigt

Referencer 

2012
Sport i 2012